RML steht für:
 Royal Mail Line, britische Reederei
 Riemann Musiklexikon, ein deutschsprachiges musikenzyklopädisches Lexikon
 Routemaster Leyland oder Routemaster long, britischer Doppeldecker-Linienbus (Langausführung)
 RML Group, britischer Motorsport-Rennstall
 Revolutionäre Marxistische Liga, siehe Sozialistische Arbeiterpartei (Schweiz)
 Rifled muzzle loader, Vorderlader mit gezogenem Lauf
 Ratmalana Airport (IATA-Code), Flughafen in Ceylon
 Bahnhof Müllheim (Baden) nach DS 100

rml steht für:
 Baltisches Romani (ISO-639-3-Code), Dialekt von Romani, der Sprache der Roma

Abkürzung